Andrew Goodpaster, général américain
 Goodpaster, cours d'eau en Alaska